Diversi personaggi storici sono conosciuti col nome di Giovanni di Montfort:
Giovanni I di Montfort (m.1249), conte di Montfort-l'Amaury dal 1241 al 1249.
Giovanni II di Montfort (c.1294-1345), conosciuto come Giovanni di Montfort o Giovanni di Bretagna detto il Valente o il Conquistatore, fu conte di Montfort-l'Amaury (1330-1345), conte di Richmond (1341-1342), poi contestato duca di Bretagna (1341-1345) durante la guerra di successione bretone.
Giovanni III di Montfort (1339-1399), conosciuto come Giovanni IV di Bretagna, fu duca di Bretagna, Richmond e Montfort (1345-1399).
Giovanni IV di Montfort (1389-1442), conosciuto come Giovanni V di Bretagna detto il Saggio, fu duca di Bretagna dal 1399 al 1442.
Giovanni di Montfort-Castres (m.1300), fu conte di Squillace, signore di Ferté-Alais, Bréthencourt e Castres-en-Albigeois dal 1270 al 1300.
Giovanni di Montfort (1385-1414), al secolo Guy XIII de Laval, signore di Laval.